Immitancja określa impedancję lub admitancję dwójnika. Jest więc pojęciem ogólniejszym.

Wielkości charakteryzujące elementy obwodu elektrycznego